Шампионска лига 2002/03 е 11-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 48-ото от началото.

С Женис Астана за пръв път участва представител на Казахстан, след като през 2002 г. федерацията им се прехвърля от АФК в УЕФА. През този сезон заедно с носителя на трофея Реал Мадрид участват отново 72 отбора от 48 страни, тъй като Азербайджан не записва отбор. Страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 28 май 2003 г. на стадион Олд Трафорд в Манчестър.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 17 и 24 юли 2002 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 31 юли и 7 август 2002 г.

1 Срещата се играе в Никозия (Кипър), след като УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 13/14 август и 27/28 август 2002 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2002/03.

2 Срещата се играе в София (България), след като УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Първа групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F 

3 Срещата се играе на стадион ГСП в Никозия (Кипър), защото УЕФА забранява провеждането на футболни срещи в Израел.

Група G

Група H

Втора групова фаза

Група A

Group B

Group C

Група D

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 8 и 9 април 2003 г., реваншите са на 22 и 23 април 2003 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 и 7 април 2003 г., реваншите са на 13 и 14 май 2003 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2002/03

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2002/03

Европейска шампионска лига